Cordyceps är ett släkte av svampar. Cordyceps ingår i familjen Cordycipitaceae, ordningen köttkärnsvampar, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar. Cordyceps är en parasitsvamp och är känd för att infektera bland annat myror.

Källor

Köttkärnsvampar
Cordyceps